Modell L oder Model L steht für:

 CETME Modell L, Schnellfeuergewehr, siehe CETME (Schnellfeuergewehr) #Modellvarianten
 Stinson Model L, Flugzeugtyp des Herstellers Stinson
 Wright Model L, Flugzeug der Wright Company

Automodelle:
 Lincoln Modell L, Automodell der Marke Lincoln
 Oldsmobile Modell L, Automodell der Marke Oldsmobile
 Cadillac Model L, Automodell der Marke Cadillac
 Yellow Cab Model L, Taximodell von Yellow Cab